Kibet ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan Kibet Kirong (* 1978), kenianischer Marathonläufer
Elkanah Kibet (* 1983), US-amerikanischer Leichtathlet
 Hilda Kibet (* 1981), niederländische Langstreckenläuferin kenianischer Herkunft
 John Kibet Koech (* 1995), bahrainischer Hindernisläufer kenianischer Herkunft
 Kibet Boit (* 1934), ehemaliger kenianischer Sprinter
 Luke Kibet Bowen (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Luke Kibet (* 1973), kenianischer Marathonläufer
 Moses Kibet (* 1991), ugandischer Langstreckenläufer
 Moses Kibet Kangogo (* 1979), kenianischer Marathonläufer
 Noah Kibet (* 2004), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Patrick Kibet Ruto (* 1986), kenianischer Badmintonspieler

 Shedrack Kibet Korir (* 1978), kenianischer Leichtathlet (1500 m)
 Stephen Kipkosgei Kibet (* 1986), kenianischer Marathonläufer
 Sylvia Jebiwott Kibet (* 1984), kenianische Langstreckenläuferin
 Thomson Kibet Cherogony (* 1978), kenianischer Marathonläufer
 Wilfred Kibet Kigen (* 1975), kenianischer Marathonläufer
 Wilson Kibet (* 1972), kenianischer Marathonläufer